Passow kan syfta på:

 Passow (släkt) – en släkt

Geografi

Tyskland 

 Passow, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Passow, Brandenburg – kommun, Brandenburg,